Агадес — город на севере Нигера, в регионе Агадес.
 Агадес — регион (провинция) Нигера.
 Агадес — средневековое африканское государство со столицей в городе Агадес.